Tuga – in un'imbarcazione è la parte rialzata rispetto al piano di coperta al fine di aumentare l'altezza in cabina; una sovrastruttura dotata spesso di oblò.
 Tuga – sistema operativo.
 Tuga – Aeroporto in Nigeria.